Lhok Dalam (Peureulak), een plaats in Indonesië
Lhok Dalam (Alafan), een plaats in Indonesië
Lhok Dalam (Darul Ihsan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing